«Until the End of Time» (o «Till the End of Time») puede referirse a:

Cine 
 «Till the End of Time» (1946), película dirigida por Edward Dmytryk.

Música 
Álbumes
 «Until the End of Time» (2001), álbum de Tupac Shakur.
Canciones
 «Till the End of Time» (1991), canción de Mariah Carey.
 «Until the End of Time» (1994), canción de Foreigner.
 «Until the End of Time» (1996), canción de Electronic.
 «Until the End of Time» (1999), canción de Westlife.
 «Until the End of Time» (2001), canción de Tupac Shakur.
 «Until the End of Time» (2006), canción de Justin Timberlake.

Variantes 
 The End of Time (2009), doble episodio de Doctor Who.
 End of Time (2012), canción de Beyoncé.